Montereggio (Farini), een plaats in de Italiaanse gemeente Farini
 Montereggio (Mulazzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Mulazzo